Лас Навахас има више значења:

 Лас Навахас (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Навахас (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Навахас (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику